Wostry ist der Name von

 Carlo Wostry (1865–1943), italienischer Maler
 Markus Wostry (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Wilhelm Wostry (1877–1951), sudetendeutscher Historiker